

Geografia 
Italia
 Gargallo – comune della provincia di Novara
 Priolo Gargallo – comune del libero consorzio comunale di Siracusa
 Gargallo – frazione di Carpi in provincia di Modena
Spagna
 Gargallo – comune della provincia di Teruel, Aragona

Persone 
 Gargallo – famiglia italiana
 Pablo Gargallo (1881-1934) – scultore spagnolo
 Tommaso Gargallo (1760-1843) – poeta ed erudito italiano